Whitehouse (englisch für „weißes Haus“) steht für:

 Whitehouse (Band), britische Power-Electronics-Band
 (4036) Whitehouse, Asteroid des Hauptgürtels
 White House, Amts- und Regierungssitz des US-Präsidenten, siehe Weißes Haus

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitehouse (Alabama)
 Whitehouse (Florida)
 Whitehouse (Georgia)
 Whitehouse (Kentucky)
 Whitehouse (Louisiana)
 Whitehouse (Maryland)
 Whitehouse (New Jersey)
 Whitehouse (North Carolina)
 Whitehouse (Ohio)
 Whitehouse (Tennessee)
 Whitehouse (Texas)
 Whitehouse Forks, Alabama
 Whitehouse Station, New Jersey

Whitehouse ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Whitehouse (1905–1911), englischer Fußballspieler und
 Brian Whitehouse (1935–2017), englischer Fußballspieler und -trainer
 Billy Whitehouse (* 1996), englischer Fußballspieler
 Charlie Whitehouse (1910–1957), walisischer Fußballspieler
 Dane Whitehouse (* 1970), englischer Fußballspieler
 David Whitehouse, Archäologe
 Dean Whitehouse (* 1963), englischer Fußballspieler
 Elliott Whitehouse (* 1993), englischer Fußballspieler
 Frank Whitehouse (1879–??), englischer Fußballspieler
 Jack Whitehouse (Fußballspieler, 1878) (1878–??), englischer Fußballspieler
 Jack Whitehouse (Fußballspieler, 1897) (1897–1948), englischer Fußballspieler
 Jimmy Whitehouse (Fußballspieler, 1873) (1873–1934), englischer Fußballspieler
 Jimmy Whitehouse (Fußballspieler, 1924) (1924–2005), englischer Fußballspieler
 Jimmy Whitehouse (Fußballspieler, 1934) (* 1934), englischer Fußballspieler
 John Whitehouse (1906–1993), englischer Fußballspieler
 John O. Whitehouse (1817–1881), US-amerikanischer Politiker
 Paul Whitehouse (* 1958), walisischer Schauspieler, Schriftsteller und Komiker
 Phil Whitehouse (* 1971), englischer Fußballspieler
 Sheldon Whitehouse (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Wesley Whitehouse (* 1979), südafrikanisch-neuseeländischer Tennisspieler

Siehe auch:
 White House (Begriffsklärung)
 Weißes Haus (Begriffsklärung)